Raine es un emulador de videojuegos de arcade.

Historia
En un principio fue pensado para emular un solo juego, Rainbow Islands de la compañía Taito. Originariamente, se llamaba Rainbow Islands Emulator, hasta que empezó a emular otros videojuegos pasando a llamarse, entonces, Raine.

Enlaces externos 
Página oficial
 

Emuladores de arcade